Domenico Allasia – ciclista italiano
 Michele Allasia – aviatore italiano
 Stefano Allasia – politico italiano